Агум:

 Агум I Большой — касситский вождь, правил приблизительно в 1726—1704 годах до н. э.
 Агум II — первый известный нам касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 1571—1549 годах до н. э.
 Агум III — касситский царь Вавилонии, правил в XV веке до н. э.